Dawn of the Dead puede referirse a:

Dawn of the Dead, película de 1978.
Dawn of the Dead, película de 2004.